Gminy w Czechach:
 Martinice – gmina w powiecie Kromieryż
 Martinice – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Martinice u Onšova – gmina w powiecie Pelhřimov
 Martinice v Krkonoších – gmina w powiecie Semily